Ботсвана принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) в третий раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли два боксёра и шесть легкоатлетов.

Бокс 

Спортсменов — 2

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 6

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года